Hybosorus är ett släkte av skalbaggar. Hybosorus ingår i familjen Hybosoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Hybosorus